Rendición puede referirse a:

 El acto de rendir (por el vencedor, el que obtiene la victoria) o de rendirse (por el derrotado, tras aceptar una derrota o entregar las armas).

Rendición de Japón, hecho histórico (1945).
Acta de Rendición de Japón
La rendición de Breda, cuadro de Velázquez.

 El acto de rendir cuentas, o dar explicaciones, pleitesía (reverencia, cortesía). 

Rendición extraordinaria, en los Estados Unidos.
Rendición y reconcesión, en Irlanda.
Ni rendición, ni retirada, título de ficción.

Rendido es la condición de abandono y entrega del derrotado, aplicado también a la que sufre un enfermo ante su enfermedad o la que sufre un amante ante su amada.
¿Quién más rendido?, grabado de Goya.
A sus plantas rendido un león, verso del himno argentino y novela.